Gustave de Schrynmakers de Dormael, dit Gossy, né le  à Bruxelles et décédé le  à Dormaal, est un homme politique libéral belge (voir famille  ;
 Jaco Van Dormael (né le  à Ixelles) est un cinéaste belge ;
 Juliette Van Dormael née le  à Bruxelles, est une directrice de la photographie belge, fille du précédent ;
 Pierre Van Dormael (né le  et mort le ) est un musicien de jazz belge, frère de Jaco.

C'est également une ancienne orthographe de Dormaal.

Patronyme flamand